Cnidium monnerii är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl von Linné, och fick sitt nu gällande namn av Spreng.. Cnidium monnerii ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten C. m. monnieri.

Källor 

Flockblommiga växter
monnerii